PTPRF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 907 амінокислот, а молекулярна маса — 212 879.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рецепторів, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з з молекулою гепарину. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки